

Geografia

Burlington – città dell'Ontario

Burlington – città della  contea di Alamance, Carolina del Nord
Burlington – capoluogo della  contea di Kit Carson, Colorado
Burlington – città della  contea di Hartford, Connecticut
Burlington – città della  contea di Ward, Dakota del Nord
Burlington – villaggio della  contea di Kane, Illinois
 Burlington – città della  contea di Carroll, Indiana
 Burlington – capoluogo della  contea di Des Moines, Iowa
 Burlington – capoluogo della  contea di Coffey, Kansas
 Burlington – capoluogo della  contea di Boone, Kentucky
 Burlington – città della  contea di Penobscot, Maine
 Burlington – comune della  contea di Middlesex (Massachusetts), Massachusetts
 Burlington – villaggio della  contea di Calhoun, Michigan
 Burlington – township della  contea di Calhoun, Michigan
 Burlington – township della  contea di Lapeer, Michigan 
 Burlington – città della  contea di Burlington, New Jersey
 Burlington – township della  contea di Burlington, New Jersey
 Burlington – città della  contea di Otsego, New York
 Burlington – census-designated place della  contea di Lawrence, Ohio
 Burlington – città  della  contea di Alfalfa, Oklahoma
 Burlington – borough della  contea di Bradford, Pennsylvania
 Burlington – township della  contea di Bradford, Pennsylvania
 Burlington – comunità non incorporata della contea di Milam, Texas
 Burlington – capoluogo della  contea di Chittenden, Vermont
 Burlington – città della  contea di Skagit, Washington
 Burlington – città della  contea di Racine e della  contea di Walworth, Wisconsin
 Burlington – città della  contea di Racine, Wisconsin
 Burlington – città della  contea di Big Horn, Wyoming

Altro 
Burlington Arcade – galleria commerciale di Londra
Burlington House – palazzo storico di Londra
Burlington Industries – gruppo industriale tessile statunitense
Conte di Burlington – titolo nobiliare di Pari d'Inghilterra